Пайн-Блафс () — город, расположенный в округе Ларами (штат Вайоминг, США) с населением в 1153 человека по статистическим данным переписи 2000 года.

Демография 
По данным переписи населения 2000 года в Пайн-Блафс проживало 1153 человека, 332 семьи, насчитывалось 482 домашних хозяйств и 517 жилых домов. Средняя плотность населения составляла около 138 человек на один квадратный километр. Расовый состав Пайн-Блафс по данным переписи распределился следующим образом: 95,92 % белых, 0,17 % — чёрных или афроамериканцев, 0,69 % — коренных американцев, 0,17 % — азиатов, 1,21 % — представителей смешанных рас, 1,82 % — других народностей. Испаноговорящие составили 6,85 % от всех жителей города.

Из 482 домашних хозяйств в 30,1 % — воспитывали детей в возрасте до 18 лет, 55,2 % представляли собой совместно проживающие супружеские пары, в 9,8 % семей женщины проживали без мужей, 31,1 % не имели семей. 28,2 % от общего числа семей на момент переписи жили самостоятельно, при этом 14,9 % составили одинокие пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. Средний размер домашнего хозяйства составил 2,38 человек, а средний размер семьи — 2,90 человек.

Население города по возрастному диапазону по данным переписи 2000 года распределилось следующим образом: 27,3 % — жители младше 18 лет, 5,6 % — между 18 и 24 годами, 23,2 % — от 25 до 44 лет, 25,0 % — от 45 до 64 лет и 18,9 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст жителей составил 41 год. На каждые 100 женщин в Пайн-Блафс приходилось 95,1 мужчин, при этом на каждые сто женщин 18 лет и старше приходилось 87,9 мужчин также старше 18 лет.

Средний доход на одно домашнее хозяйство в городе составил 33 152 доллара США, а средний доход на одну семью — 40 417 долларов. При этом мужчины имели средний доход в 30 078 долларов США в год против 20 500 долларов среднегодового дохода у женщин. Доход на душу населения в городе составил 15 525 долларов в год. 7,3 % от всего числа семей в округе и 10,1 % от всей численности населения находилось на момент переписи населения за чертой бедности, при этом 15,2 % из них были моложе 18 лет и 8,3 % — в возрасте 65 лет и старше.

География 
По данным Бюро переписи населения США город Пайн-Блафс имеет общую площадь в 8,29 квадратных километров, водных ресурсов в черте населённого пункта не имеется.

Город Пайн-Блафс расположен на высоте 1539 метров над уровнем моря. Климат пустынный, полузасушливый (префикс «BSk» по Классификации климатов Кёппена).

Примечания

Ссылки 
 Town of Pine Bluffs webpage
 

Города Вайоминга
Населённые пункты округа Ларами